Een historisch motorfietsmerk: zie Vomo (merk)
Een Fijisch eiland: zie Vomo (Fiji)